Владимир Аза́ров:
 Азаров, Владимир Алексеевич (род. 1994) — российский футболист.